Шиофок:

 Шиофок — город в юго-западной Венгрии, расположенный на южном берегу Балатона.
 «Шиофок» — венгерский футбольный клуб из Шиофока.